Klaksvikar Ítróttarfelag, kortweg als KÍ bekend, is een op 24 augustus 1904 opgerichte sportclub uit Klaksvík, in het noordoosten van de Faeröer. De traditionele kleuren van de vereniging zijn blauw-wit. De club is het meest bekend van de voetbalafdeling die zeer succesvol is op de eilandengroep.

Voetbal

Mannen
KÍ was in 1942 de eerste landskampioen op de Faeröer. Vanaf 1953, toen de vierde landstitel werd behaald, tot en met 2002, met de in 1999 behaalde zeventiende titel was de clubs onafgebroken recordhouder qua landstitels. In 2003 evenaarde Havnar B Tórshavn het aantal van zeventien om in 2004 met hun achttiende titel alleen recordhouder te worden.

In 2009 degradeerde de club uit de Meistaradeildin waar het sinds de oprichting in 1976 onafgebroken aan had deelgenomen naar de 1. Deild. Hierin werd de club in 2010 tweede achter kampioen 07 Vestur en promoveerde direct weer terug naar de Meistaradeildin.

In de zomer van 2011 werd het stadion in Klaksvík verbouwd en werd het kunstgras vervangen. Na twintig jaar geen landstitel te hebben veroverd, werd KÍ in 2019 weer eens landskampioen in het voetbal. Het kwalificeerde zich daarmee tevens voor de eerste voorronde van de UEFA Champions League. In de eerste voorronde werd wel nog het Slowaakse Slovan Bratislava (3-0) uitgeschakeld, maar in de tweede ronde was BSC Young Boys (3-1) uit Zwitserland te sterk. Hierna mocht het doorstromen in de derde ronde van de UEFA Europa League, waarin Dinamo Tbilisi met 6-1 werd overklast in het Tórsvøllur. Als eerste Faeröerse ploeg ooit bereikte het de play-offs, maar uiteindelijk mocht Dundalk FC naar de groepsfase van de Europa League. KÍ verloor in Ierland met 2-0.

Stadionverbouwing
Europese wedstrijden op de Faeröer Eilanden kunnen alleen plaatsvinden in het Tórsvøllur of in het Svangaskarð. Het eigen stadioncomplex voldeed niet aan de eisen voor Europees voetbal. In 2020 en 2021 werd Við Djúpumýrar zo verbouwd dat het voldeed aan de UEFA-categorie 2. Er werd onder andere een nieuwe zittribune gebouwd aan de kant van het clubhuis.

Eindklasseringen

|}
Niveau 1 kende in de loop der tijd meerdere namen, meestal vanwege de hoofdsponsor. Zie Meistaradeildin#Competitie.

Competitieresultaten

Erelijst
 Landskampioen (20x)
 in 1942, 1945, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1961, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1991, 1999, 2019, 2021, 2022
 Beker van de Faeröer
 winnaar (6x) in 1966, 1967, 1990, 1994, 1999, 2016
 finalist (8x) in 1955, 1957, 1973, 1979, 1992, 1998, 2001, 2006
Supercup van de Faeröer

winnaar (1x) in 2020

In Europa 

KÍ Klaksvík speelt sinds 1992 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:

Champions League (5x)
1992/93, 2000/01, 2020/21, 2021/22, 2022/23
Europa League (4x)
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23
Europacup II (1x)
1995/96
UEFA Cup (4x)
1997/98, 1999/00, 2002/03, 2003/04
Intertoto Cup (1x)
2007

Bekende (ex-)spelers
 Albert Adu
 Tom Saintfiet
 Jasper Van Der Heyden

Vrouwen
KÍ is het enige team dat aan alle edities (34 in 2018) van de 1. Deild voor vrouwen deelnam. Met achttien titels is de club tevens recordhoudster landskampioen op de Faeröer. Van 2000-2016 won het zeventien seizoenen onafgebroken de landstitel. KÍ nam daarmee ook zeventien opeenvolgende seizoenendeel aan de in het seizoen 2001/02 gestarte UEFA Women's Cup, sinds  2009/10 UEFA Women's Champions League geheten.

Erelijst
 Landskampioen
 (18x) in 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018
 Beker van de Faeröer
 winnaar (14x) in 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 finalist (6x) in 1996, 1997, 1999, 2001, 2005, 2009

In Europa